Osprey è il termine in lingua inglese per il falco pescatore. Compare in diversi contesti:

Aeronautica
Hawker Osprey –  versione navalizzata dell'Hawker Hart
 Bell V-22 Osprey – convertiplano statunitense

Altro
Osprey – census-designated place statunitense, della Contea di Sarasota, in Florida
Classe Osprey – classe di cacciamine statunitense
Osprey Publishing – editore britannico specializzato in storia militare
Ospreys – società sportiva gallese di rugby che partecipa alla Celtic League.
Osprey! – videogioco del 1984